Estêvão da Gama (pare de Vasco da Gama) 
 Estêvão da Gama (fill de Vasco da Gama) 
 Estêvão da Gama (cosí de Vasco da Gama), descobridor de Trindade e Martim Vaz